Palatine Bridge steht für:

 Palatine Bridge (New York), Ort im Montgomery County, Vereinigte Staaten
 Palatine Bridge (Salford), Brücke im Metropolitan County Greater Manchester, England